Appendix (lateinisch; „Anhang“) steht für:
 Anhang oder Zusatz zu einem einzelnen Text, siehe Addendum

Anatomie:
 Appendix epididymidis, Rest der Urnierenkanälchen am Nebenhodenkopf, siehe Nebenhoden
 Appendix testis, Rest des Müller-Gangs am rechten Hoden, siehe Morgagni-Hydatide
 Appendix vermiformis, der Wurmfortsatz des Blinddarms
 Appendix epiploica (meist im Plural: Appendices epiploicae), Fettgewebsfortsätze entlang des Dickdarms auf dessen Außenseite

Siehe auch:
 Appendix Vergiliana, Sammlung von Gedichten, die Vergil zugeschrieben wurden